Жюлиен Бенето () е френски тенисист, роден на 21 декември 1981 в Бург ан Брес. Най-големият му успех е участието на четвъртфинал на Ролан Гарос през 2006 г. Предпочита твърдите кортове на закрито. Негови треньори са сънародниците му Оливие Малкор и Оливие Сулес. Играе по-добре на двойки, отколкото на сингъл.

Кариера 
Жюлиен Бенето е четиригодишен, когато започва да се занимава с тенис. През дледващите години в негови идоли се превръщат Яник Ноа и Джими Конърс, както и баскеболистът Майкъл Джордан.

През 2000 г., когато става професионалист, Бенето печели два турнира на двойки с партньор Никола Махю - Чалънджъра в Контрексевил, Франция, и Фючърса в Плезир, Франция.

Година по-късно дебютира в турнир от висока категория – в Лион, където стига до втория кръг. Печели един турнир от сателитна верига на сингъл и Фючърс и Чалънджър на двойки.

През 2002 г. дебютира на турнир от Големия шлем - Ролан Гарос, където участва с уайлдкард, но отпада още в първия кръг. С Махю отново печели Фючърс турнир във Франция.

Първата си титла от висока категория Бенето печели през 2003 г. в Мец, където заедно с Махю надделява над Микел Лодра и Фабрис Санторо. Само седмица по-късно двамата отнова са на финал на турнир от висока категория в Лион, но този път губят. Двойката печели и Чалънджър турнирите в Бронкс и Сен Жан дьо Люз.

През 2004 г. Жюлиен Бенето за първи път влиза в топ 100 на световната ранглиста. Печели Чалънджъра в Ондрезие, играе финал на Чалънджъра в Безансон и полуфинал на турнира от висока категория в Казабланка. На двойки с Махю стига полуфинал на Откритото първенство на САЩ и Париж Мастърс.

През 2005 г. печели три Чалъндджъра на двойки.

През 2006 г. Бенето влиза в топ 50 на ранглистата. На сингъл стига четвъртфинал на Ролан Гарос, побеждавайки Маркос Багдатис и Радек Щепанек, но там губи от Иван Любичич. На двойки играе на четвъртфинал на същия турнир, а в края на октомври печели турнира в Лион с партньор Арно Клемон.

През 2007 играе четвъртфинали на сингъл в Казабланка, Марсилия и Мадрас. На двойки стига до четвъртфивол на Откритото първенство на Австралия (с Махю), финал на Мастърса в Монте Карло (с Ришар Гаске) и полуфинал в Мемфис (с Томас Йохансон). В края на май регистрира най-високите си класирания в ранглистите на сингъл и двойки – съответно 35-о и 25-о място.

Класиране в ранглистата в края на годината

Титли и участия на финал

Титли на сингъл (2)

Загубени финали на сингъл (6)

Титли на двойки (14)

Загубени финали на двойки (6)

Външни препратки 
 Профил на сайта на ATP
 

Френски тенисисти
Хора от Оверн-Рона-Алпи